Motorola A760 – telefon komórkowy firmy Motorola.

Podstawowe dane 
 Maksymalny czas czuwania: 180 godzin
 Maksymalny czas rozmów: 300 minut
 Wyświetlacz kolorowy 65 536 kolorów, 240x320 px, dotykowy
 IrDA, Bluetooth
 GPRS: Class 10
 WAP
 Alarm wibracyjny
 Java
 PDA oparty na Linux
 Przeglądarka xHTML

Funkcje 
 Aparat
 Dzwonki polifoniczne (16 dzwonków)
 Kalendarz
 Budzik
 Zegar
 Notatnik
 Dyktafon
 MP3
 SMS, MMS, EMS, e-mail

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl
 opis telefonu

Przypisy 

A760
Telefony komórkowe z 2003 roku